Rhêmes, comune italiano soppresso
Rhêmes-Notre-Dame, comune italiano in Valle d'Aosta
Rhêmes-Saint-Georges, comune italiano in Valle d'Aosta
Val di Rhêmes, valle laterale della Valle d'Aosta
Dora di Rhêmes, fiume che percorre la val di Rhêmes